Кодекс Коридети (; условное обозначение: Θ или 038) — унциальный манускрипт IX века на греческом и латинском языках, содержащий текст четырёх Евангелий, на 249 пергаментных листах (29 x 24 см). Рукопись получила название от места своего происхождения.

Особенности рукописи 

Текст на листе расположен в двух колонках по 25 строки в колонке. Рукопись содержит три лакуны в Евангелии от Матфея (Матф. 1,1-9; 1,21-4,4; 4,17-5,4). 

В Евангелии от Марка текст рукописи отражает кесарийский тип текста. В остальных евангелиях близок к византийскийскому типу текста. Рукопись отнесена к II категории Аланда.

История 
Рукопись была обнаружена в церкви свв. Кирика и Иулитты в Коридети, недалеко от Чёрного моря (сейчас Тбилиси). В настоящее время рукопись хранится в Грузинской Национальной Библиотеке Рукописей (Gr. 28) в Тбилиси, Грузия.

См. также 
 Список унциальных рукописей Нового Завета

Примечания

Литература 

 Kirsopp Lake, R. P. Blake, The Text of the Gospels and the Koridethi Codex, The Harvard Theological Review, Vol. 16, No. 3 (Jul. 1923), pp. 267-286. 
 Burnett. H. Streeter, The Four Gospels. A study of origins the manuscript traditions, sources, authorship, & dates, Oxford 1924, ss. 77-107. 
 Frederic G. Kenyon, Our Bible and the Ancient Manuscripts (4th ed.), London 1939. 
 Bruce M. Metzger, The Text Of The New Testament: Its Transmission, Corruption and Restoration, Oxford University Press, 1968, p. 52.

Ссылки 

 Codex Koridethi at the Encyclopedia of Textual Criticism
 Sakartvélo, Tbilisi, National Center of Manuscripts (olim AN Inst. Kekelidze), gr. 28 Pinakes | Πίνακες, Textes et manuscrits grecs

Унциальные рукописи Нового Завета
Рукописи IX века